Илья́ Заха́рович Кучере́нко ( — ?) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.

Биография 

Православный, крестьянин села Синьки Балтского уезда. Неграмотный.

27 марта 1906 был избран в Первую Государственную думу от общего состава выборщиков Подольского губернского избирательного собрания. Входил в Трудовую группу. Членом думских комиссий не был и с думской трибуны не выступал.

В 1908 за подстрекательство односельчан к нападению на полицейского был арестован и приговорён к 6 месяцам тюремного заключения. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источники 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 251.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва: РОССПЭН, 2008.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Трудовая группа